Чемпионат Европы по фигурному катанию 1959 года проходил в Давосе (Швейцария). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду. В соревнованиях принимали участие рекордное количество фигуристов — 100. У мужчин победил представитель Чехословакии Кароль Дивин, у женщин победила представительница Австрии Ханна Вальтер, среди пар победу одержали представители ФРГ Марика Килиус и Ханс-Юрген Боймлер, в танцах чемпионами Европы стали представители Великобритании Дорин Денни и Кортни Джонс.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)
 Результаты чемпионатов Европы 1950—1959 годов (мужчины)
 Результаты чемпионатов Европы 1950—1959 годов (женщины)
 Результаты чемпионатов Европы 1947—1959 годов (пары)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Давосе
1959 год в фигурном катании
Европа
Спорт в Швейцарии в 1959 году
Чемпионаты Европы в 1959 году
Чемпионаты Европы в Швейцарии